Curva da Jurema é uma praia da cidade de Vitória, Brasil. Está localizada na zona leste da Ilha de Vitória, entre a Ilha do Boi e a Praça dos Desejos. Dela é possível visualizar a Ilha do Frade.

Possui uma estrutura de quiosques padronizados e com urbanismo trabalhado, que servem os tradicionais petiscos da culinária capixaba. O local também é muito procurado pelos adeptos do Jet ski, esportes à vela, barcos e lanchas.

A Curva da Jurema é um ponto de encontro e lazer de Vitória. À noite a praia se transforma em um local de encontro de jovens, com uma programação diferente a cada dia da semana. Encontra-se também nesta praia uma escola de vela municipal, uma ciclovia e um calçadão.

Praias de Vitória (Espírito Santo)